Spojení písmene F a číslice 12 může mít různé významy:

 BMW řady 6 (F12) – německý automobil
 Ferrari F12berlinetta – italský automobil
 Funkční klávesa – jedna z kláves F1 až F12